Kocioł energetyczny – urządzenie przeznaczone do wytwarzania pary o wysokich parametrach (np. temperatura rzędu 540 °C, ciśnienie około 18 MPa), wykorzystywanej do napędu turbin parowych połączonych mechanicznie z generatorami wytwarzającymi energię elektryczną.

Kotły energetyczne można podzielić na:
 kotły paleniskowe – w kotłach tych ciepło potrzebne do wytwarzania pary lub podgrzewania wody uzyskiwane jest ze spalania paliw kopalnych lub odpadowych.
 kotły bezpaleniskowe (odzysknicowe) – w kotłach tych do wytwarzania pary lub podgrzewania wody wykorzystywane jest ciepło będące produktem ubocznym procesów technologicznych lub gorące spaliny z silników spalinowych i turbin gazowych.

Bibliografia 
 

Elektrownie